Бохоркес (, Bohórquez) — испанская фамилия. Известные носители:

 Клаудио Бохоркес (род. 1976) — немецкий виолончелист.
 Марио Бохоркес (род. 1968) — мексиканский поэт.
 Оскар Бохоркес (род. 1979) — немецкий скрипач, брат Клаудио Бохоркеса.
 Химена Бохоркес Ромеро (род. 1956) — эквадорский политик, жена президента Лусио Гутьерреса.
 Чаз Бохоркес (род. 1949) — американский художник.
 Эрнандо Бохоркес (род. 1992) — колумбийский велогонщик.